Ceres má více významů:
 Ceres (mytologie) – římská bohyně plodnosti a úrody
 Ceres (trpasličí planeta) – kosmické těleso v hlavním pásu planetek
 Ceres FC – filipínský fotbalový klub
 Ceres soft – název pokrmového tuku na českém trhu
 Socha bohyně Ceres – litinová socha z 19. století, Opava
 Socha bohyně Ceres (Rosice) – litinová socha z 19. století, Rosice

Externí odkazy